Le tournoi de tennis d'Autriche est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2008, classée en catégorie Tier III, se dispute à Bad Gastein du 14 au .

Pauline Parmentier remporte le simple dames. En finale, elle bat Lucie Hradecká, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Andrea Hlaváčková et Lucie Hradecká.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Autriche
 Saison 2008 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2008
Autriche
Sport en Autriche en 2008
Tennis en juillet 2008